Die Wtora liga 2022/23 ist die 74. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie soll am 16. Juli 2022 beginnen und soll am 5. Juni 2023 enden.

Modus 
18 Mannschaften treten an insgesamt 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Der Meister stieg direkt in die Parwa liga auf. Der Zweite und Dritte können noch über die Play-offs aufsteigen. Reservemannschaften sind nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten vier Teams stiegen ab.

Vereine 
Die Aufsteiger Septemwri Sofia, Hebar Pasardschik und Spartak Warna, die Absteiger Marek Dupniza und Septemwri Simitli, sowie die ausgeschlossenen Vereine Lewski Lom und Neftochimik wurden ersetzt durch Belasiza Petritsch, Dunaw Russe, Krumowgrad und Spartak Plewen aus der Treta liga. Der Absteiger der Parwa liga Zarsko Selo Sofia hat am 22. Mai 2022 ihre Auflösung erklärt und wurde deswegen durch Witoscha Bistriza ersetzt.

Tabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bulgarian-football.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022 23
Fußballsaison 2022/23